Los Juegos Olímpicos de 1944 pueden referirse a los:

Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1944, V Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Londres 1944, XIII Juegos Olímpicos de Verano.